John Fitch (uitvinder) (1743-1798), Amerikaans uitvinder
 John Cooper Fitch (*1917), Amerikaans autocoureur